Цей список є списком видів ссавців, записаних на Багамських островах. Із 40 зазначених у таблиці видів, 1 зниклий, 0 знаходяться в критичному положенні, 2 перебувають під загрозою зникнення, 3 є уразливими, 1 близький до загрозливого стану.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Багамські острови